MP Андромеды () — одиночная переменная звезда в созвездии Андромеды на расстоянии (вычисленном из значения параллакса) приблизительно 17257 световых лет (около 5291 парсека) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +16,49m до +15,2m.

Характеристики 
MP Андромеды — жёлто-белая пульсирующая переменная звезда типа RR Лиры (RRAB) спектрального класса F4. Эффективная температура — около 6308 K.

Примечания